Гандини — фамилия. 

Известные носители:

 Гандини, Марчелло (род. 1938) — итальянский автомобильный дизайнер.
 Гандини, Франческо (1723—?) — итальянский художник и гравёр.
 Гандини, Херардо (1936—2013) — аргентинский композитор, пианист, дирижёр, музыкальный педагог.